la gymnase, du  (de  « nu ») qui désignait le lieu où l’on s’exerçait nu, l’ensemble d'installations sportives dont disposait toute cité en Grèce antique ;
 le gymnase, en France et au Canada, bâtiment où on pratique certains sports, notamment la gymnastique artistique et des sports intérieurs comme le basket-ball ou le handball ;
 le gymnase ou gymnasium, en Suisse dans certains cantons, et dans nombre de régions ou pays germanophones ou sous influence germanique, ou encore à l'époque de  l'Empire russe : établissement d’enseignement secondaire du deuxième cycle délivrant le certificat de maturité et le diplôme de culture générale.

Voir aussi 
 Le gymnase Jean-Sturm à Strasbourg.
 Le théâtre du Gymnase Marie-Bell, à Paris, anciennement Gymnase-Dramatique.
 Le Gymnase-Enfantin ou Gymnase des enfants, ancienne salle parisienne.
 Le théâtre du Gymnase, à Marseille.
 Le théâtre royal du Gymnase, ancien nom du théâtre de Liège.